Трансвааль (дослівно - за рікою Вааль), можливі значення: 

ПАР (Трансвааль) — незалежна держава в Африці, завойована Великою Британією в 1899-1902; 
Трансвааль — колонія Великої Британії, що розташовувалася на території завойованої трансваальської Республіки; 
Трансвааль — провінція ПАР, що існувала до 1991 на території колишньої колонії; 
Трансвааль — футбольний клуб з Парамарибо;
«Трансвааль-парк» — зруйнований аквапарк в Москві;
«Трансваль у вогні» — п'єса Гаррі Блума;
 «Трансвааль, країно моя, ти вся гориш у вогні...»  — російська народна пісня.